Tetramelaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Tetramelaceae ingår i ordningen gurkordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tetramelaceae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gurkordningen
Tetramelaceae